Şanlıurfa, törökországi tartomány
 Şanlıurfa, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Şanlıurfa, az azonos nevű török tartomány székhelye